David Jonathan Gross amerikai fizikus
 David Gross színész